Гней Домиций Корбулон (; * 7, Пелтуинум; † 67, Коринт) e политик, сенатор и военачалник на ранната Римска империя.

Биография 
Произлиза от фамилията Домиции. Той е син на претора Гней Домиций Корбулон Старши (номиниран за суфектконсул по времето на Тиберий) и Вистилия, която има шест брака и седем деца. Неговата половин сестра Милония Цезония е четвъртата жена на император Калигула.

На 1 юли 39 г. Корбулон е суфектконсул заедно с Гней Домиций Афер. През 47 г. Клавдий го назначава за главнокомандващ на войската в Долна Германия, стационирана в днешен Кьолн. Там се бие против разбунтувалите се херуски и хавки.

Той заповядва строеж на канал между реките Рейн и Маас, който се казва Fossa Corbulonis („Канал на Корбулон“).

През 52 г. е управител на провинция Азия. Нерон след това го изпраща в Армения. По данни на Секст Фронтин , при обсадата на Тигранакерт през 59 г., за да сплаши арменците, обезглавил един от пленените варварски мегистани на име Ванад и главата му била изстреляна в обсадения град. Тацит в своите „Анали“ дава други подробности – че „знатен варварин“ бил заловен в лагера на Корбулон и след приложени мъчения признал че е изпратен с мисия да убие римския пълководец. След това той и сподвижниците му в лагера, които издал по време на мъченията били наказани (т.е. екзекутирани). Обсадените жители на Тигранакерт се уплашили и изпратили златен венец на Корбулон като признание за покорност. Така той влязъл в града без бой. Твърде вероятно е това да е второто споменаване на предводителя на българите Вънд (освен от М.Хоренаци), който е бил съюзник на арменците. Арменците се уплашили и се предали.

През 62 г.Корбулон е в Сирия. През 67 г. Нерон го изпраща в Гърция. При пристигането си в Коринт получава съобщение от Нерон да се самоубие и той го прави.

Корбулон описва своя опит в Азия.

Фамилия 
Корбулон е женен за Касия Лонгина, дъщеря на юриста Гай Касий Лонгин и Юния Лепида (пра-правнучка на император Август). Той е баща на:

 Домиция Корбула, съпруга на сенатора Луций Аний Винициан
 Домиция Лонгина, през 70 г. става съпруга на по-късния император Домициан

Източници

Външни препратки 
 Gnaeus Domitius Corbulo при Livius.org
 Каналът на Корбулон при Livius.org

Имперски римски консули
Римски военачалници
Римски управители (Долна Германия)
Римски управители (Сирия)
Домиции
Флавиева династия
Юлиево-Клавдиева династия